Список глав города Калуга XX—XXI веках.

Российская империя

Первые секретари горкома

Председатели горисполкома

После 1991 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Историческая справка о развитии местного самоуправления в Калуге 
 https://nedelya40.ru/wp-content/uploads/2018/09/815751e09e00b4db0b82.pdf

См. также 
 Список глав крупных городов России

Калуга
Главы Калуги